Бужинская битва (бои у Бужина перевоза) — сражение 27—28 августа 1677 года между русско-украинским войском под командованием князя Г. Г. Ромодановского и гетмана И. С. Самойловича, и турецко-крымскими войсками Ибрагим-паши («Шайтана») и хана Селим-Гирея в ходе русско-турецкой войны 1672—1681 годов. Произошло на береговом плацдарме у местечка Бужин, рядом с днепровской переправой и в 20 км к северу от Чигирина.

Начало кампании 1677 года 
Одержав в предыдущем году победу над поляками, армия Ибрагим-паши 29 июня 1677 выступила от Дуная в поход на Украину. В кампании участвовало около 65 тыс. человек (по разным оценкам от 60 до 80 тыс.), из них 15 тыс. янычар и прочей турецкой пехоты, 20—30 тыс. сербов, валахов и молдаван, 20—40 тыс. татар; у турок было 35 орудий. Турецкий командующий планировал за три дня взять Чигирин, а затем Киев. Чигирин оборонял гарнизон из 9 тыс. человек: солдат, стрельцов и украинских казаков.

Ещё в марте—апреле московское правительство решило направить против турок две армии. Большой полк князя В. В. Голицына 23 мая выступил из Москвы к месту сосредоточения — Севску. Белгородский и Севский полки под командованием князя Ромодановского собрались в Белгороде. Размещение главных сил так далеко от Днепра было вызвано необходимостью прикрыть границу от возможных враждебных действий со стороны Польши.

Чигиринский поход 
Армия Ромодановского насчитывала 34,5 тыс. человек. Когда стало ясно, что турки и татары пойдут на Чигирин, а не Муравским шляхом, войска выступили на помощь крепости. Двигались они исключительно медленно. Осада Чигирина началась 3 августа, и только 10-го армия Ромодановского вышла к реке Акрополоте, более чем в ста километрах от крепости. Там русские соединились с казаками гетмана Самойловича (20 тыс.), после чего простояли на месте ещё три дня, вероятно, дожидаясь отставших. Московские войска, за исключением столичных стрельцов и двух выборных московских солдатских полков, представляли собой плохо организованную и неповоротливую массу, боевые качества которой уже более ста лет являются предметом исторической дискуссии. При этом русские значительно превосходили турок в артиллерии, имея 126 орудий.

Голицын выступил из Путивля 7 августа и берега Днепра достиг уже после отступления турецких войск. Армия Голицына состояла из полков «нового строя», отличавшихся настолько слабой дисциплиной, что правительство выдавало драгунам и рейтарам оружие только во время боевых действий, но не на походе, справедливо опасаясь, что иначе они продадут карабины и пистолеты. Князь просил выслать из Москвы оружие, но оно было отправлено только 2 сентября, когда в нём отпала надобность. Командующему пришлось вооружить своих людей самодельными копьями.

Ромодановский и Самойлович по пути выслали к Чигирину подкрепление, отряд полуполковника Ф. Тумашева (615 белгородских драгун и 800 сердюков), который скрытно подобрался к осажденной крепости, и утром 20 августа с развернутыми знаменами и под бой барабанов вступил в Чигирин, сумев избежать потерь либо из-за нерасторопности турок, либо потому, что его пропустили татары, не желавшие победы султанским войскам из опасения, что захват турками Украины лишит автономии и Крым.

Переправа через Днепр 
24—25 августа войска вышли к берегу Днепра у Бужина перевоза. В этом месте река значительно сужалась, а правый берег вдавался вперед в виде полуострова. Ибрагим-паша отправил крымского хана со значительными силами к Бужину, чтобы помешать переправе, однако тот опоздал. Татарские разъезды были отогнаны от берега артиллерийским огнём, и в три часа ночи 26/27 августа войска начали переправу. Передовым отрядом командовали полуполковник Воейков из выборного полка А. А. Шепелева, и полковники Верстов, Левенец и Барсук. Беспорядочная стрельба, открытая турками, была подавлена огнём орудий с левого берега, где Ромодановский лично руководил установкой пушек. Благодаря этому передовые части переправились почти без потерь. Высадившись, они в короткой схватке отбросили турецкий отряд и, заняв плацдарм на берегу, начали сооружать ретраншемент.

Генерал-майор Шепелев принял командование войсками на правобережном плацдарме. Утром 27-го на правый берег переправился второй выборный полк М. О. Кравкова, следом начали переправу остальные войска, в том числе и полк Патрика Гордона, оставившего в своем дневнике описание этих событий.

Битва 
Лишь во второй половине дня 27 августа турки атаковали русские позиции. Этот бой решал успех всей переправы, так как к тому времени на правом берегу было всего несколько полков, однако первый и второй выборные полки отразили атаку янычар. Получив от хана и турецких командиров донесение, что те не могут сдержать русских, Ибрагим-паша направил им подкрепления, а с оставшимися силами предпринял последнюю отчаянную попытку овладеть Чигирином.

Тем временем Ромодановский и Самойлович переправили уже 15 тыс. человек под командованием полковников Косагова и Новицкого, которые перешли в атаку и отбросили численно превосходящие силы противника.

28-го сражение продолжилось. Расширив занятый плацдарм, союзники закончили переправу и «знатную одержав победу над неприятелями, многих побили, гоня их на пять верст от Днепра…» Турки понесли значительные потери (около 10 тыс. убитыми, по словам французского посла в Константинополе Ф. де ла Круа), на поле сражения остались лежать сын крымского хана и сыновья паши. Русские и украинцы потеряли 2460 человек убитыми и около 5 тыс. ранеными.

Итоги 
Поражение у Бужина перевоза заставило Ибрагим-пашу в ночь на 29 августа снять осаду Чигирина и спешно отступать, дабы самому не попасть в окружение. Победа войск Ромодановского и Самойловича спасла крепость, в которой уже заканчивались боеприпасы, и означала победу в кампании 1677 года. Заслуги командиров выборных полков, принявших на себя основной удар противника, были отмечены царем, который произвел их в следующий чин: Аггей Шепелев стал генерал-поручиком, а Матвей Кравков — генерал-майором. Крупная русская победа при Бужине по своим масштабам сравнивается с победой польского короля Яна Собеского при Хотине, четырьмя годами ранее.

Примечания

Литература 
 Водарский Я. Е. Международное положение Русского государства и русско-турецкая война 1676—1681 гг. // Очерки истории СССР. Период феодализма. XVII век. М.: Издательство АН СССР, 1955
 Малов А. В. Московские выборные полки солдатского строя в борьбе за Чигирин в 1677—1678 годах // Гордон П. Дневник 1677—1688. М.: Наука, 2005. — 235 с. — ISBN 5-02-009861-2
 Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XVII в. Часть II. / Отв. ред. Г. Г. Литаврин. М.: Памятники исторической мысли, 2001. — 400 с. — ISBN 5-88451-114-0
 Седов П. В. Оборона Чигирина в 1677 г. // Российское государство в XIV—XVII вв. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002 — ISBN 5-86007-305-4

Сражения по алфавиту
Русско-турецкая война (1672—1681)
Сражения Русского государства
Сражения Украины
Сражения Османской империи
Сражения Крымского ханства
Сражения 1677 года
Август 1677 года